Суперкубок Німеччини з футболу 2008 — неофіційний розіграш турніру після його відновлення (14-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 28 липня 2008 року між чемпіоном та володарем кубка Німеччини «Баварією» та віце-чемпіоном Німеччини «Боруссією» (Дортмунд).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

Німеччина
2008
2008 у німецькому спорті